Марисол дел Олмо () мексичка је глумица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Мексичке глумице
Биографије живих особа